Globodera är ett släkte av rundmaskar. Globodera ingår i familjen Heteroderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Globodera